Sony Ericsson Open 2011 (kobiety)
 Sony Ericsson Open 2011 (mężczyźni)